

Crypte 

« Crypte » signifie étymologiquement : un « endroit caché » 

 Crypte : espace taillé dans le rocher ou maçonné sous le sol, abritant un ou des tombeaux
 Crypte, en anatomie : petite cavité située dans l'épaisseur des téguments ou des membranes muqueuses — par exemple, dans l'épithélium de l'intestin, qui se replie comme une sinusoïde, les cellules du bas forment les cryptes
 Crypte, en entomologie : insecte de l'ordre des Hyménoptères, à antennes longues et grêles, à thorax épineux, à abdomen pédonculé. Sa larve vit dans les œufs des autres insectes ou dans le corps des pucerons

Voir aussi

Titre d'œuvre 

 Crypte Show (« Tales from the Cryptkeeper ») : série télévisée d'animation américano-canadienne créée par Jeffrey Hause et diffusée entre 1993 et 1999 sur les réseaux ABC puis CBS
 La Crypte (« The Cave ») : film américain réalisé par Bruce Hunt, sorti en 2005
 La Crypte du souffle bleu : série de bande dessinée d'Héroïc-fantasy humoristique, créée par Philippe Castaza au dessin et René Durand pour le scénario

Discipline scientifique 

 Cryptographie : discipline s'attachant à protéger des messages (assurant confidentialité, authenticité et intégrité) en s'aidant souvent de secrets ou clés
 Cryptologie : science englobant l'écriture secrète et l'analyse de cette dernière